Шарлотта Льюис
 Льюис, Шарлотта (род. 1967) — английская актриса.
 Льюис, Шарлотта (1955—2007) — баскетболистка, серебряная медалистка Олимпийских игр 1976 года.
 Льюис, Шарлотта — персонаж сериала «Остаться в живых».